Sauveterre kan syfta på:

 Sauveterre, Gard, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Sauveterre, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Sauveterre, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Sauveterre, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Sauveterre, Tarn-et-Garonne, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Sauveterre-de-Béarn, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sauveterre-de-Comminges, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Sauveterre-de-Guyenne, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sauveterre-de-Rouergue, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Sauveterre-la-Lémance, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sauveterre-Saint-Denis, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,